Funke steht für:
 Funke (Familienname), ein Familienname
 Funke (Verbrennung), kleine Menge glühenden Materials
 Funke (Entladung), kurze elektrische Entladung durch Ionisierung in einem Gas
 Funke (Karneval), eine Figur im rheinischen Karneval
 Funke Mediengruppe, ein Medienkonzern mit Sitz in Essen
 (5712) Funke, Asteroid des Hauptgürtels
 Funkgerät, umgangssprachlicher Ausdruck
 Gruppe Funke, trotzkistische Gruppe 
 Zeche Carl Funke, Steinkohlen-Bergwerk in Essen-Heisingen

Der Funke steht für:
 Der Funke, Name der Zeitschriften der deutschen, österreichischen und Schweizer Sektionen der Internationalen Marxistischen Tendenz
 Der Funke, parteieigene Tageszeitung des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds, Weimarer Republik

Siehe auch:
 Funcke
 Funken